Mohori steht für:
 Mohori (Blasinstrument), ein Doppelrohrblattinstrument in der indischen Musik
 Mohori (Kambodscha), ein Ensembletyp der kambodschanischen Musik

Siehe auch
 Mahori, ein Ensembletyp der thailändischen Musik